Tantale est initialement un personnage de la mythologie grecque.

Culture et société

Mythologie grecque 
 Tantale, fils de Zeus et de Ploutô, a été condamné au « supplice de Tantale ».
 Tantale, arrière-petit-fils du précédent, est le premier époux de Clytemnestre.

Cinéma et télévision 
 Tantale est un téléfilm de Gilles Porte, diffusé en 2017.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Tantale est un astéroïde Apollo.

Biologie 
 Le tantale est un échassier apparenté à la cigogne.
 Le outan (Chlorocebus tantalus) est un singe africain de la famille des Cercopithecidae.

Chimie 
 Le tantale est un élément chimique (un métal).

Physique 
 Le vase de Tantale est un exemple classique d'oscillations de relaxation.

Voir aussi 
 

Homonymie mythologique